Fairview Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fairview Heights (Illinois)
 Fairview Heights (Ohio)
 Fairview Heights (Pennsylvania)
 Fairview Heights (South Carolina)
 Fairview Heights (Tennessee)
 Fairview Heights (Virginia)